Navigator () — второй полноформатный студийный альбом немецкой группы Terminal Choice, вышедший в 1998 году. Первая запись группы с достаточно тяжёлым звучанием относительно предыдущих работ.

Список композиций 
 «Actual Reality? (Intro)» («Настоящая действительность? (Интро)») — 3:17
 «Without Warning» («Без предупреждения») — 5:05
 «Victim Of Life» («Жертвы жизни») — 6:03
 «Someone» («Кто-то») — 3:50
 «Navigator I» («Навигатор I») — 1:51
 «Der Tod» (нем.: «Смерть») — 5:55
 «House Of Evil» («Дом зла») — 4:40
 «No Escape» («Нет спасения») — 5:46
 «Sons Of Doom» («Сыновья погибели») — 5:00
 «Tenderness» («Нежности») — 1:11
 «Navigator II» («Навигатор II») — 6:06
 «The Eternal Evil» («Вечное зло») — 6:07
 «Kaltes Herz» (нем.: «Холодное сердце») — 4:17
 «Navigator III» («Навигатор III») — 1:48
 «Navigator IV (Version)» («Навигатор IV») — 3:29

Первоначально диск был отпечатан в Финляндии. Номер в каталоге лейбла: NET 022.

Переиздание 
Второй тираж изготавливался в Германии, на лейбле Out Of Line, под номером в каталоге: OUT 025. EAN: 8016670004523.

Участники записи 
 Chris Pohl — вокал, синтезаторы, семплирование, тексты (кроме «Tenderness»)
 Manuel — гитары
 Nina Bendigkeit— вокал и автор текста к «Tenderness»
 Riccardo — синтезаторы, программинг

Обложка
 Joni Leimy

Авторство музыкального материала 
 Все дорожки, кроме: «Kaltes Herz», «Navigator I», «Navigator II», «Navigator III» и «Navigator IV (Version)»: Chris Pohl
 «Kaltes Herz»: Sten, Dennis, Chris Pohl
 «Navigator I», «Navigator II», «Navigator III» и «Navigator IV (Version)»: Sten, Dennis

Альбомы электронной музыки